Ву́лиця Небе́сної Со́тні — вулиця у багатьох населених пунктах України, названа на честь Небесної Сотні.

Вулиця Небесної Сотні — вулиця в смт Брусилів
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця у місті Васильків
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця у місті Житомир
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця у місті Конотоп
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця у місті Кременчук
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця в смт Лисянка
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця у місті Ніжин
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця у місті Олевськ
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця у місті Переяслав
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця у місті Полтава
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця у місті Рівне
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця у смт Романів (Романівський район Житомирська область)
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця в смт Ружин.
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця у місті Стрий
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця у місті Фастів
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця у місті Хуст
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця у місті Черкаси
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця у місті Чернівці
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця у селі Свидівок (Черкаський район Черкаська область)
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця у місті Умань
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця у місті Херсон
 Вулиця Небесної Сотні — вулиця у місті Христинівка

Вулиця Героїв Небесної Сотні 
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця у місті Баштанка
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця у місті Березань
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця в смт Березнегувате
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця у місті Біла Церква
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця у місті Боярка
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця у місті Бровари
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця у місті Глухів
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця в смт Доманівка.
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця у місті Золочів
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця у місті Ізмаїл
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця у місті Кам'янець-Подільський
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця у місті Канів (Черкаська область)
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця в смт Катеринопіль (Черкаська область)
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця у місті Корець
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця у місті Коростень.
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця у місті Краматорськ
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця в смт Любашівка (Одеська область)
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця у місті Новий Буг
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця у місті Первомайськ
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — у місті Стрий
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця у місті Суми
 Вулиця Героїв Небесної Сотні — вулиця у місті Шепетівка (Хмельницька область)

Див. також 
 Вулиця Героїв Майдану
 Площа Героїв Майдану
 Майдан Небесної Сотні
 Алея Героїв Небесної Сотні
 Провулок Героїв Небесної Сотні
 Проспект Небесної Сотні